Brustury () – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kosowskim, nad Brusturką. W 2001 roku liczyła 1408 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wsie w obwodzie iwanofrankiwskim